Stephan von Le Perche ist der Name folgender Personen:

 Stephan von Le Perche († 1169), Kanzler von Sizilien und Elektbischof von Palermo, siehe Stephan von Perche 
 Stephan von Le Perche (Kreuzfahrer) († 1205), Kreuzfahrer, Titularherzog von Philadelphia